Almafuerte (band)
 Almafuerte (Córdoba)